Blackie Lawless, een Amerikaanse zanger en bassist
Lucy Lawless, een Nieuw-Zeelandse actrice
Ricky Lawless, een Amerikaanse professioneel worstelaar en trainer
Lawless (film), een Amerikaanse film uit 2012